Папин — русская фамилия. Известные носители:

 Папин, Александр Васильевич (1934—2022) — советский и российский волейбольный тренер.
 Папин, Алексей Васильевич (род. 1987) — российский профессиональный боксёр и кикбоксер.
 Папин, Василий Викторович (род. 1988) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Папин, Иван (род. 1987) — казахстанский спортсмен (подводный спорт).
 Папин, Павел Андреевич (1905—1945) — Герой Советского Союза.

 Двойная фамилия
 Папин-Сабуров, Семён Фёдорович (? — 1601) — окольничий (с 1591), воевода.

 Папина, Тамара Фёдоровна (1927—1996) — советская и российская актриса оперетты, народная артистка РСФСР.

См. также 
 Иоанн Папин (также Иоанн Попынин; XII век) — епископ Русской православной церкви, епископ Новгородский.